Couramment, la droite désigne le sens contraire de la gauche.

Le mot droite peut signifier :
 en géométrie, une droite est un objet à une dimension ;
 en géométrie, une « droite brisée » ou ligne brisée est une suite de segments de droites contigus ;
 en orientation, la droite est la direction opposée de la gauche ;
 en politique, la droite forme l'une des deux catégories de la classe politique, l'autre étant la gauche ;
 en circulation, dans certains pays dans lesquels le sens de circulation est à droite, les conducteurs doivent « tenir leur droite » ;
 en surf, une droite est une vague déferlant vers la droite (dans le sens de déferlement de la vague).

Les Droites sont également un sommet du massif du Mont-Blanc dans les Alpes françaises.